Американская чёрная казарка, или американская казарка, или тихоокеанская чёрная казарка () — подвид чёрной казарки, водоплавающей птицы из семейства утиных.

Описание 
Размеры 55—69 см, масса 1,2—2,2 кг, размах крыльев 110—120 см. Тихоокеанская чёрная казарка имеет короткую шею и небольшой клюв. Голова, шея, зоб черные с белым ошейничком под горлом, спина и крылья темно-бурые.

Распространение 
Тихоокеанская чёрная казарка гнездится на приморских материковых тундрах от Хатангского залива и дельты Лены на восток до Анадырского залива. Гнездится также на Новосибирских островах и на острове Врангеля. Также тихоокеанская чёрная казарка распространена на арктических побережьях и островах Северной Америки. Небольшое число птиц зимует в Японии. Тихоокеанская чёрная казарка может образовывать небольшие колонии до 10 и более пар. Казарки очень чувствительны к антропогенному воздействию. Гнездо располагается на сухом месте, среди кочек, на бугорке или склоне, представляет собой ямку с обильной выстилкой из темного дымчато-бурого пуха. В кладке 3—6 охристо-белых яиц.

Охранный статус 
На сегодняшний день в местах его обитания насчитывается около 114 000 птиц и примерно 14 000 ежегодно отстреливаются охотниками. Популяция на 1981 год была 200 000 птиц, а на 1987 год в два раза меньше.

Примечания

Литература 
 Millington, Richard. (1997). Separation of Black Brant, Dark-bellied Brent Goose and Pale-bellied Brent Goose. Birding World 10(1): 11—15; an identification paper.
 Syroechkovski, E. E., C. Zöckler and E.Lappo (1998). Status of Brent Goose in northwest Yakutia. British Birds 93(2): 94—97; this paper presented claims that Black Brant and Dark-bellied Brent Goose were interbreeding extensively in the Russian Arctic.
 Sangster, George. (2000). Taxonomic status of bernicla and nigricans Brent Goose. British Birds 91(12): 565—572; a critical re-evaluation of the claims made in the above paper by Syroechkovski et al.
 Bloomfield, Andrew and James McCallum (2001). Changing fortunes of the Black Brant. Birding World 14(2): 66—68; discusses the history of Black Brants in Europe, and the history of hybridisation between Black Brant and Dark-bellied Brent Goose.
 Martin, John (2002) From the Rarities Committee’s files: Unusual Brent Geese in Norfolk and Hampshire. British Birds 95(3): 129—136; this article discusses two Brent Geese, seen in Norfolk and Hampshire in 1998/99, which showed some but not all characters of Black Brant; photographs of both accompany the article.
 Wynn, Russell. (2002). Brants — the hybrid problem. Birdwatch 118: 16—18; an examination of possible hybrid Black Brant × Dark-bellied Brent Goose, based on wintering birds in Hampshire
 Black Brant Geese, an indicator of wildlife sustainability in the Georgia Basin Environment Canada. Retrieved October 10, 2006.

Казарки
Птицы Евразии
Птицы Северной Америки
Животные, описанные в 1846 году